Юбекайгуайя — богиня плодючості в міфології чибча-муїсків. Представляла одне з божеств триєдиної богині врожаю і плодючості разом з Чіа та Уітакою. Ім'я перекладається як «Світло зірки».

Міфи 
Згадок у міфах про цю богиню небагато. На думку дослідників, була божеством землеробства в одному з племен муїсків. З утворенням більшим політичних об'єднань, відбулося поєднання Юбекайгуаї з божествами плодючості і землеробства сусідніх племен муїсків. В результаті відбулося утворення триєдинства Уітака-Чіа-Юбекайгуайя.

В одному з міфів згадується, що Юбекайгуайя є матір'ю бога дощу і грому Чибчакума.

Культ 
Для муїсків мала важливу функцію, оскільки вказувала терміни початку оранки й охороняла врожаї. Тому до неї зверталися напередодні робіт та під час дозрівання сільськогосподарських культур. Втім невідомо, які саме дари приносили їй чибча.

Джерела 
 Мифологический словарь/Гл. ред. Мелетинский Е. М. — М.: Советская энциклопедия, 1990 

Чибча
Божества